Ко́кор (від ) — пристрій для піднесення боєприпасів (снарядів і зарядів) до гармати при заряджанні.
 Кокор — російській острів у Фінській затоці.

Див. також 
 Кокора (значення)
 Коокор